Ramulus (wandelende tak), een geslacht van insecten uit de familie Phasmatidae
Ramulus (Transformers), een personage uit het Transformers universum